Рейнеке Михайло Францович (1801—1859) — російський вчений-гідрограф, віце-адмірал, член-кореспондент Академії наук.
 Рейнеке-Черняковська Катерина Георгіївна (1892—1942) — радянська вчений-ботанік, систематик вищих рослин.

 Рейнеке — невеликий острів в затоці Петра Великого Японського моря.

Див. також 
 Райнеке